Midol ist der Familienname folgender Personen:

 Bastien Midol (* 1990), französischer Freestyle-Skisportler
 Jonathan Midol (* 1988), französischer Freestyle-Skisportler